De 12,5 kilometer massastart voor vrouwen tijdens de Olympische Winterspelen 2022 vond plaats op 19 februari 2022 in het Zhangjiakou Biathlon Centre nabij Peking. Regerend olympisch kampioene was de Slowaakse Anastasiya Kuzmina.

Tijdschema

Uitslag

Bronvermelding 
  Uitslagen

Vrouwen massastart